Vatunki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vatunki (ö), Lappland, Kemi-Torneå, 
 Vatunki (halvö), Norra Österbotten, 
 Vatunki (del av en halvö), Norra Österbotten, 
 Vattungen (ö i Finland, Satakunta), Björneborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar